Fűrész, szerszám

Földrajz
Fűrész, szlovákiai település
Rimafűrész (szlovákul Rimavská Píla), Tiszolc településrésze

Természettudomány
Fűrészesrájafélék
Fűrészfogú sügérfélék
Fűrészeslábú szöcske

Filmművészet
Fűrész (2004), James Wan filmjeFűrész II. (2005), Darren Lynn Bousman filmjeFűrész III. (2006), Darren Lynn Bousman filmjeFűrész IV. (2007), Darren Lynn Bousman filmjeFűrész V. (2008), David Hackl filmjeFűrész VI. (2009), Kevin Greutert filmjeFűrész 3D'' (2010), Kevin Greutert filmje